Puan steht für:

 Arroyo Puan, Fließgewässer in Argentinien
 Partido Puan, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Puan (Buenos Aires), Stadt in Argentinien
 Puan (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Zwergsechsaugenspinnen (Oonopidae)
 Puan (Orang-Utan) (1956–2018), weiblicher Sumatra-Orang-Utan im Zoo von Perth, Australien

siehe auch:
 Pu’an (Begriffsklärung)